Kevin Johnson (singer-songwriter) (1943), een Australisch singer-songwriter
Kevin Johnson (Engels voetballer) (1952), een Engels voetballer
Kevin Johnson (regisseur) (1960), een Amerikaans filmregisseur
Kevin Johnson (basketbalspeler) (1966), een Amerikaans basketbalspeler in de NBA, schaatser tijdens zijn jeugdjaren
Kevin Johnson (golfer) (1967), een Amerikaans golfer
Kevin Johnson (honkballer) (1969), een Zuid-Afrikaans honkballer
Kevin Johnson (Canadian footballspeler) (1973), een Canadees Canadian footballspeler
Kevin Johnson (American footballspeler) (1976), een Amerikaans American footballspeler
Kevin Johnson (bokser) (1979), een Amerikaans bokser
Kevin Johnson (Hondurees voetballer) (1995), voluit Kevin Rafael Johnson, een Hondurees voetballer voor Platense F.C.